Планиница може да се отнася за:

 Планиница, село в област Бургас, България;
 Планиница, село в област Перник, България;
 Планиница, село в дем Кукуш, Гърция;
 Планиница, село в община Цариброд, Сърбия.
 Планиница, село в община Пирот, Сърбия.